IAE según el contexto puede referirse a:

 IAE: Instituto de Altos Estudios Empresariales, de la Universidad Austral (Argentina).
 IAE, impuesto sobre actividades económicas.
 IAE, Izquierda Anticapitalista Europea.
 IAE (ISDN-Anschluss-Einheit: unidad de conexión RDSI.
 IAE (Inflatable Antenna Experiment: experimento de antena inflable), un satélite experimental de la NASA.
 IAE, Instituto Alonso de Ercilla, colegio Marista de Santiago.